Woolfardisworthy (Mid Devon), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Mid Devon
 Woolfardisworthy (Torridge), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Torridge